«24 часа Дубая» — ежегодная 24-часовая гонка на выносливость, проводимая с 2006 года в эмирате Дубай, ОАЭ, на одноимённой трассе.

Участники 
Участие в гонке «24 часа Дубая» доступно для профессиональных и полупрофессиональных команд. В гонке на выносливость соревнуются как местные команды из ОАЭ и стран Персидского залива, так и команды из других стран, преимущественно из Европы.

В «24 часах Дубая» команды заявляются на гонку сами, а не приглашаются организаторами.

Разделение на классы 
В гонке могут участвовать как автомобили класса GT, так и силуэт-прототипы широкого диапазона допущенных к участию марок. Они варьируются от Super 2000 с небольшим объёмом двигателя (таких, как Renault Clio И Honda Civic) до спорткаров (Porsche 911 GT3 и Marcos Mantis GT). Ниже приведены классы, применяющиеся в гонке 2013 года.

Автомобили с бензиновыми двигателями объёмом до 3500 см³

A1 
Автомобили с бензиновыми двигателями объёмом до 1600 см³.

A2 
Автомобили с бензиновыми двигателями объёмом от 1600 до 2000 см³ и турбированными до 1600 см³.

A3T 
Автомобили с турбированными бензиновыми двигателями объёмом 2000 см³.

A4 
Автомобили с бензиновыми двигателями объёмом от 2000 до 3000 см³.

A5 
Автомобили с бензиновыми двигателями объёмом от 3000 до 3500 см³.

Дизельные автомобили

D1 
Дизельные автомобили с двигателями объёмом до 2000 см³.

D2 
Дизельные автомобили с двигателями объёмом от 2000 до 3000 см³.

Автомобили GT

996 
Автомобили Porsche 996 Cup.

997 
Автомобили Porsche 997 Cup.

В случае, если в классе 997 участвует пять или более автомобилей, то этот класс делится на два отдельных:

997A 
Porsche 997 Cup (модели 2007-2008-2009).

997B 
Porsche 997 Cup (модели 2010-2011-2012).

A6-Am 
Главным образом автомобили GT3 (включая американские GT3).

A6-Pro 
Главным образом автомобили GT3 (включая американские GT3).

Класс A6-Am или A6-Pro присваивается команде в зависимости от производительности. В основном это определяется по лучшему квалификационному кругу.

Особые автомобили

SP2-GT3A 
Особые автомобили (например GT и силуэт-прототипы) — автомобили, не входящие в другие классы.

SP3-GT4A 
Особые автомобили (главным образом автомобили GT3), не входящие в другие классы.

SP4 
Электрические и гибридные автомобили.

Победители (общий зачёт)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Спортивный и технический регламент